Louie Louie, brano del 1955 di Richard Berry, reinterpretato da numerosi altri artisti fra cui The Kingsmen.
Louie Louie, singolo della band heavy metal Motörhead pubblicato nel 1978
Louie Louie, singolo della band hardcore punk Black Flag pubblicato nel 1981